Un boombox est un grand radio-cassette stéréo, souvent utilisé par les adeptes du rap et du hip hop.
Il existe également deux groupes de musiciens ayant choisi ce nom :
 Boombox en Ukraine ;
  aux États-Unis.